Сезон 2012/2013 лиги леумит по хоккею — это 1-й сезон чемпионата Израиля в лиге леумит (национальной лиги), который прошёл с 7 декабря 2012 года по 9 июня 2013 года.

Команды сезона 2012/13 лиги леумит 
Команды «Айс Тайм», «Тартлес» и «Ришон-2» пришли с чемпионата Израиля 2012 года, «ХК Афула» прекратил участие в чемпионате. Остальные команды, новички чемпионата.
<div ="float:right; text-align:left; padding-left:15px;">

Регулярный чемпионат

Ссылки 
 
 

Лига леумит по хоккею
2012 год в хоккее
2013 год в хоккее